Gelbe Flagge steht für:
 den Buchstaben Q aus dem Flaggenalphabet in der Schifffahrt (Quarantäne-Flagge), siehe Flaggenalphabet #Q
 ein Flaggenzeichen im Motorsport, siehe Liste der Flaggenzeichen im Motorsport #Gelbe Flagge
 ein Film von Gerhard Lamprecht von 1937, siehe Die gelbe Flagge